Nsele peut-être :
la rivière Nsele au Congo-Kinshasa
la commune de la Nsele, bordée par la rivière Nsele à Kinshasa
le domaine de la N'sele, ancienne domaine présidentiel du président Mobutu et parc animalier
le parc de la vallée de la N'sele, parc animalier créé par l'ancien président Joseph Kabila dans la commune de la Nsele.